FUF est un sigle qui peut désigner :
 Forges Usines et Fonderies Haine-Saint-Pierre, une ancienne société anonyme belge ;
 .

fuf est un code qui peut désigner :
 pular, une variété linguistique de la langue peule, parlée principalement en Guinée.